Nume dat Principatului Moldova în unele izvoare slavone din perioada medievală. Pentru a o deosebi de Țara Românească, Moldovei i s-a spus Ruso-Vlahia, deoarece era mai aproape de Rusia Roșie (Ucraina).

Istoria României